Мышление:

 Мышление — познавательная деятельность человека.
 Мышление — термин в психологии.

См. также 
 Групповое мышление — психологический феномен.